Résultats détaillés du tournoi de tennis de Suède qui s’est déroulé à Båstad sur terre battue du 15 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Suede
ATP 1985
Sport en Suède en 1985
Tennis en juillet 1985